České a slovenské příjmení Masný (ženská forma: Masná) patří následujícím osobnostem:

 Lenka Masná (* 1985) – česká běžkyně
 Marián Masný (* 1950) – československý fotbalista
 Michal Masný (* 1979) – slovenský volejbalista
 Rudolf Masný (1907–1985) – slovenský důstojník a bojovník Slovenského národního povstání
 Vojtech Masný (* 1938) –  bývalý slovenský fotbalista

Česká příjmení
Slovenská příjmení